Schärli ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schärli (1925–2014), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Josef Schärli (1920–2008), Stiftspropst des Stifts Beromünster
 Peter Schärli (* 1955), Schweizer Trompeter und Komponist
 Yvonne Schärli-Gerig (* 1952), Schweizer Politikerin (SP)